VEF steht für:
 Bolívar Fuerte (ISO-4217-Währungscode), Währung Venezuelas ab 1. Januar 2008
 Valsts elektrotehniskā fabrika, ehemaliges lettisches Elektronik- und Flugzeugbauunternehmen
 Verband der Eisenbahnfreunde, österreichischer Verband zur Erhaltung und Restaurierung von Eisenbahn- und Straßenbahnfahrzeugen
 Vereinigung Evangelischer Freikirchen, Zusammenschluss deutscher Freikirchen und freikirchlicher Gemeinschaften
 Vorauseinsatzfahrzeug, siehe Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland
 Vorausentgiftungsfahrzeug im Luftschutz-ABC-Dienst
 Verlegungsarzteinsatzfahrzeug, Fahrzeug des Rettungsdienstes

VE-F steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

VEF